182-я штурмовая авиационная Тильзитская орденов Суворова и Кутузова дивизия (182-я шад) — соединение Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил РККА штурмовой авиации, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 

 182-я штурмовая авиационная дивизия
 182-я штурмовая авиационная Тильзитская дивизия
 182-я штурмовая авиационная Тильзитская ордена Суворова дивизия
 182-я штурмовая авиационная Тильзитская орденов Суворова и Кутузова дивизия
 Полевая почта 27876

Создание дивизии 
182-я штурмовая авиационная дивизия сформирована приказом НКО СССР 8 июля 1944 года в Московском военном округе.

Расформирование дивизии 
182-я штурмовая авиационная Тильзитская орденов Суворова и Кутузова II степени дивизия 31 декабря 1946 года была расформирована в составе 3-й воздушной армии Ленинградского военного округа на аэродроме Инстербург (ныне — аэродром Черняховск (Черняховск) в Калининградской области).

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 1 октября 1944 года по 9 мая 1945 года.

Командир дивизии 
  Герой Советского Союза генерал-майор авиации Шевченко Владимир Илларионович, период нахождения в должности: с 8 июля 1944 года до окончания войны.

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии не претерпевал изменения:

Участие в операциях и битвах 
 Мемельская операция — с 11 октября 1944 года по 22 октября 1944 года.
 Восточно-Прусская операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года.
 Инстербургско-Кенигсбергская операция — с 13 января 1945 года по 27 января 1945 года.
 Кенигсбергская операция — с 6 апреля 1945 года по 9 апреля 1945 года.
 Земландская операция — с 13 апреля 1945 года по 25 апреля 1945 года.

Почётные наименования 
 182-й штурмовой авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Тильзитская»
 64-му штурмовому авиационному полку 17 мая 1945 года присвоено почётное наименование «Кёнигсбергский»
 397-му штурмовому авиационному полку 17 мая 1945 года присвоено почётное наименование «Кёнигсбергский»

Награды 

 182-я «Тильзитская» штурмовая авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Суворова II степени».
 182-я «Тильзитская» штурмовая авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Кутузова II степени».
 64-й «Кёнигсбергский» штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».
 397-й «Кёнигсбергский» штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».
 539-й штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1945 года награждён орденом «Кутузова III степени».

Благодарности Верховного Главнокомандующего 

Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 за прорыв обороны немцев и вторжение в пределы Восточной Пруссии
 за прорыв обороны немцев в Восточной Пруссии
 за овладение городами Тильзит, Гросс-Скайсгиррен, Ауловенен, Жиллен и Каукемен
 за овладение городом Инстербург
 за овладение городом Прейс-Эйлау
 за овладение городом Браунсберг
 за овладение городом Хайлигенбайль
 за разгром группы немецких войск юго-западнее Кенигсберга
 за овладение городом и крепостью Кенигсберг
 за овладение городом и крепостью Пиллау

Отличившиеся воины дивизии 
  Киласония Герман Владимирович, майор, штурман 64-го штурмового авиационного полка 182-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7612.
  Сомов Сергей Алексеевич, полковник запаса, командир эскадрильи 64-го штурмового авиационного полка 182-й штурмовой авиационной дивизии Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 1996 года удостоен звания Герой Российской Федерации. Медаль № 263.

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Штурмовые авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году
Участники Земландской наступательной операции
Участники Кёнигсбергской операции